Гринде́лл () может означать:
 Гринделл — железнодорожная станция в тауншипе Грин (штат Нью-Джерси, США).
 Гринделл — невключённая территория в тауншипе Грин (штат Нью-Джерси, США).
 Начальная школа Гринделл (Пало-Алто, штат Калифорния, США); входит в объединённый школьный округ Пало-Алто.

См. также 
 Гриндейл (значения)
 Гринвейл (значения)
 Грин-Валли